Mistress se puede referir a:
 Mistress, un grupo de música originario de Birmingham, Inglaterra.
 Mistress, película de 1992, conocida en español como Gente de Sunset Boulevard.
 Mistress, telefilme de 1987.

Otros 
 Mistresses, serie de televisión surcoreana de 2018.
 Mistresses, serie de televisión estadounidense de 2013-2016.
 Mistresses: ¿Amor o sexo?, serie de televisión británica de 2008.